Vogelbichl ist der Name folgender Orte:

 Vogelbichl (Roßbach), Ortsteil von Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Vogelbichl (Gemeinde Bad Aussee), Ortsteil von Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark